El topónimo Giribaile puede referirse a:

Castillo de Giribaile, fortaleza del siglo XII ubicada en el término municipal de Vilches, provincia de Jaén, España.
Embalse de Giribaile, pantano situado en el río Guadalimar, provincia de Jaén, España.